Iommi ist der Familienname folgender Personen:

 Tony Iommi (* 1948), britischer Gitarrist und Gründungsmitglied der Metal-Band Black Sabbath
 Enio Iommi (1926–2013), argentinischer Bildhauer

Iommi steht für:

 Iommi (Album), ein Heavy-Metal-Album des Black-Sabbath-Gitarristen Tony Iommi